Евге́ний Харито́нов:
 Харитонов, Евгений Викторович (род. 1969) — русский поэт, историк литературы и кино, переводчик, организатор фестивалей, критик, музыкант.
 Харитонов, Евгений Владимирович (1941—1981) — советский поэт, писатель и драматург, режиссёр.
 Харитонов, Евгений Михайлович (род. 1946) — губернатор Краснодарского края.